Фонтнел може да се односи на:

 Фонтнел (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Фонтнел (Лоар и Шер), насељено место у Француској, у департману Лоар и Шер
 Фонтнел (Територија Белфор), насељено место у Француској, у департману Територија Белфор
 Фонтнел ан Бри, насељено место у Француској, у департману Ен